Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 17-én rendezték Ringebuban. Az aranyérmet a német Markus Wasmeier nyerte meg.  A Magyarországot képviselő Bónis Attila a 45. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon